Со́лнечная доли́на:

 Солнечная Долина (до 1945 Коз, Козы) — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете Крыма.
 АО «Солнечная долина» — производитель вин в Крыму.
 Солнечная долина (вино) — марочное десертное белое вино.
 Солнечная долина (Томск) — жилой комплекс в Томске.

См. также 
 Технополис «Солнечная долина» — прежнее (с 1992 по 2002) название посёлка Новый Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области.
 Сан-Валли